Osoby o tym nazwisku:
 Josef Unterholzner – niemiecki żużlowiec
 Karl August Dominikus Unterholzner – niemiecki prawnik; nauczyciel akademicki